Alessandro Barsanti (1858-1917), Italiaanse architect en egyptoloog
 Eugenio Barsanti (1821-1864), Italiaanse uitvinder van de verbrandingsmotor
 Francesco Barsanti (1690-1772), Italiaanse fluitist, hoboïst en componist